Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Vik che ha battuto in finale Jonathan Marray 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Grégory Carraz (secondo turno)
 Justin Gimelstob (semifinali)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 Robin Vik (Campione)
 Pavel Šnobel (secondo turno)
 Simon Greul (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2005